Le sigle SGAE peut se référer à :

 Sociedad General de Autores y Editores, la principale société de gestion des droits d'auteur en Espagne ;
 Secrétariat général des affaires européennes, un organisme qui, placé sous l'autorité du Premier ministre français, est chargé de la coordination interministérielle de la position des autorités françaises sur les questions liées à l'Union européenne.